Perama kann bedeuten: 

 einen griechischen Ortsnamen (gr. Πέραμα, „Furt“, „Fähre“):
 eine Gemeinde in der Region Attika, siehe Perama (Attika)
 einen Gemeindebezirk der griechischen Gemeinde Ioannina, siehe Perama (Ioannina)
 eine Kleinstadt und Sitz der Gemeinde Geropotamos auf Kreta, siehe Perama (Geropotamos)
 ein Dorf im Gebiet der griechischen Gemeinde Achillio
 ein Dorf im Gebiet der griechischen Gemeinde Alexandroupoli
 ein Dorf im Gebiet der griechischen Gemeinde Gera (Lesbos)
 eine Siedlung in der griechischen Gemeinde Filiates
 ein einst am Goldenen Horn gelegener Stadtteil im Norden Konstantinopels, heute zu Eminönü in Istanbul gehörig

 eine Pflanzengattung aus der Familie der Rötegewächse (Rubiaceae), siehe Perama (Pflanzen)